

Astronomia
 17860 Roig – asteroide della fascia principale

Persone
 Alejandro González Roig – cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Alex Soler-Roig – ex pilota automobilistico spagnolo
 Bruno Dominix Hortelano Roig – velocista spagnolo
 Francisco Roig – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo
 Jaume Roig – scrittore spagnolo
 Jorge Larena-Avellaneda Roig – calciatore spagnolo
 Marc Martí Roig – cestista spagnolo
 Pablo Sicilia Roig – calciatore spagnolo
 Pedro Roig – hockeista su prato spagnolo
 Yoan Alejandro Meriño Roig – tuffatore cubano